Duist kan betrekking hebben op:
een plant; zie  duist (plant)
een voormalige Utrechtse gemeente; zie Duist (gemeente)
een voormalig Utrechts waterschap; zie Duist (waterschap)